Чеймбер-поп () или орк-поп (, сокр. форма от оркестровый поп, ) — стиль рок-музыки, характеризуемый акцентом на мелодии и текстуре, обильным применением струнных, духовых, фортепиано, вокальных гармоний и других элементов из лаунжа и оркестровой поп-музыки 1960-х. Он, главным образом, основывался на творчестве Брайана Уилсона из группы The Beach Boys (особенно повлиял альбом Pet Sounds) и композитора Берта Бакарака. Также свой вклад сделали продюсеры Генри Манчини, Ли Хезлвуд, Фил Спектор и певец Скотт Уокер.

В середине 1990-х чеймбер-поп развивался как поджанр инди-попа или инди-рока, где музыканты выступали против дисторшна, лоу-фай-эстетики и простых аранжировок, характерных для альтернативной музыки и модерн-рока той эпохи. В Японии появилось параллельное течение под названием сибуя-кэй — инди-жанр, который был сформирован на той же самой основе влияний.

История

Появление 

Устав от трёх-аккордной простоты гранжа и неопанка, новая порода поп-творцов возвращает к таким вдохновителям, как Брайан Уилсон, Берт Бакарак и Фил Спектор, в желании создания прекрасно оркестрованных поп-шедевров. (…) их музыка предлагает альтернативу для тех, кто устал от искаженных гитар и тоскливого вокала.

Среди примеров орк-попа Крэйг Розен отмечает исполнителей Yum-Yum, The High Llamas, Richard Davies, Eric Matthews, Spookey Ruben, Witch Hazel и Liam Hayes (Plush). При этом Eric Matthews и Richard Davies известны также по работе в группе Cardinal, признанной в качестве лидера орк-поп-движения. Мария Шерр из Popmatters пишет в обзоре переиздания их дебютного альбома: «в некоторых кругах его называют ответом гранжевой эры на Pet Sounds (1966) группы The Beach Boys». Музыкальный критик Джим ДеРогэтис связывает орк-поп и чеймбер-поп с такими группам, как Yum-Yum, Cardinal, Lambchop и The Decemberists.

Представители 
Среди представителей чеймбер-попа портал Allmusic выделяет The Decemberists, Rufus Wainwright, Antony and the Johnsons, Belle and Sebastian, Of Monsters and Men, Tindersticks, The Pernice Brothers, The Selecter, The Divine Comedy, Sébastien Tellier, Momus, The Polyphonic Spree, Carissa’s Wierd, Jeremy Enigk и прочих.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 

 
Музыкальные жанры XX века
Жанры рок-музыки
Инди-поп
Ретро